Super liga Srbije (2010/2011) jest 5. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Serbii. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów, grając systemem kołowym. Sezon rozpoczął się 14 sierpnia 2010, a zakończył 29 maja 2011. Tytuł obroniła drużyna Partizan Belgrad. Tytuł króla strzelców zdobyli Ivica Iliev (Partizan Belgrad) oraz Andrija Kaluđerović (Crvena zvezda Belgrad), którzy strzelili po 13 goli.

Drużyny

Stadiony

Tabela

Najlepsi strzelcy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Serbii
2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
2010 w Serbii
2011 w Serbii